

Дзеславиці — село в гміні Мендзибуж Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Дзеславиці — село в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства